|-
| 9501 Ywain || 2071 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9502 Gaimar || 2075 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9503 Agrawain || 2180 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9504 Lionel || 2224 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9505 Lohengrin || 4131 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9506 Telramund || 5200 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9507 Gottfried || 5447 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9508 Titurel || 3395 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9509 Amfortas || 3453 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9510 Gurnemanz || 5022 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9511 Klingsor || 5051 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9512 Feijunlong || 1966 CM || 13 februarie 1966 ||  || 
|-
| 9513 - || 1971 UN || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 9514 Deineka ||  || 27 septembrie 1973 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9515 Dubner ||  || 5 septembrie 1975 ||  || 
|-
| 9516 Inasan ||  || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9517 Niehaisheng ||  || 3 noiembrie 1977 ||  || 
|-
| 9518 Robbynaish || 1978 GA || 7 aprilie 1978 ||  || 
|-
| 9519 ||  || 6 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9520 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9521 Martinhoffmann ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 9522 || 1981 DS || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9523 Torino ||  || 5 martie 1981 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 9524 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9525 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9526 ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9527 ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9528 ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9529 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9530 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 9531 Jean-Luc || 1981 QK || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9532 Abramenko ||  || 7 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 9533 Aleksejleonov ||  || 28 septembrie 1981 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 9534 || 1981 TP || 4 octombrie 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 9535 Plitchenko ||  || 22 octombrie 1981 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 9536 ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 9537 Nolan || 1982 BM || 18 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9538 ||  || 20 octombrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9539 Prishvin ||  || 21 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 9540 Mikhalkov ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 9541 Magri || 1983 CH || 11 februarie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9542 Eryan ||  || 12 octombrie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9543 Nitra ||  || 4 decembrie 1983 ||  || 
|-
| 9544 Scottbirney || 1984 EL || 1 martie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9545 Petrovedomosti || 1984 MQ || 25 iunie 1984 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 9546 ||  || 22 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9547 || 1985 AE || 15 ianuarie 1985 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 9548 Fortran || 1985 CN || 13 februarie 1985 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9549 Akplatonov ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 9550 Victorblanco ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9551 Kazi || 1985 UJ || 20 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9552 - || 1985 UY || 24 octombrie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9553 Colas ||  || 17 octombrie 1985 || Caussols || 
|-
| 9554 Dumont || 1985 XA || 13 decembrie 1985 || Caussols || 
|-
| 9555 Frejakocha || 1986 GC || 2 aprilie 1986 ||  || 
|-
| 9556 Gaywray || 1986 GF || 8 aprilie 1986 || Palomar || 
|-
| 9557 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9558 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9559 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9560 Anguita || 1987 EQ || 3 martie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9561 van Eyck ||  || 19 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9562 Memling || 1987 RG || 1 septembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9563 Kitty ||  || 21 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9564 Jeffwynn ||  || 26 septembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9565 Tikhonov ||  || 18 septembrie 1987 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9566 Rykhlova ||  || 18 septembrie 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 9567 Surgut ||  || 22 octombrie 1987 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 9568 ||  || 13 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9569 Quintenmatsijs ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9570 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9571 ||  || 2 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9572 ||  || 8 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9573 Matsumotomas || 1988 UC || 16 octombrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 9574 Taku ||  || 5 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 9575 - ||  || 29 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9576 van der Weyden ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9577 Gropius ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 9578 Klyazma ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9579 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9580 Tarumi ||  || 4 octombrie 1989 ||  || , 
|-
| 9581 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9582 ||  || 3 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9583 ||  || 28 aprilie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9584 Louchheim ||  || 25 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9585 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9586 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9587 Bonpland ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9588 Quesnay ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9589 Deridder ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9590 - ||  || 21 februarie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9591 ||  || 20 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9592 Clairaut ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9593 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9594 Garstang || 1991 RG || 4 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9595 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9596 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9597 || 1991 UF || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9598 || 1991 UQ || 18 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9599 Onotomoko ||  || 29 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 9600 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-